Окос:

 Окос (приток Северной Кельтмы) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми. 
 Окос (приток Тимшора) — река в России, протекает в Пермском крае, Кировской области, Республике Удмуртия.